Чемпионат Люксембурга по футболу 1948/1949 — 35-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Дополнительный матч на вылет

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1948/1949
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1948 году
1949 год в Люксембурге